Zavalatica je zaselak na južnoj obali Korčule, primorski dio naselja Čara. Nalazi se 2,5 km južno od Čare i 26 km jugozapadno od grada Korčule. U Zavalatici nalazi se luka i nekoliko uvala, kao Žitna, Luka Zavalatica, Vruja i Duboko dance.

Izvori 

Korčula